A categoria até 100 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2022 ocorreu no dia 11 de outubro de 2022 no Ice Dome Tashkent, em Tasquente, no Uzbequistão com início às 11:00 no horário local (UTC+5).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

Página oficial da Federação Internacional de Judô	
	
		
Campeonato Mundial de Judô de 2022